Spilosomina (или Spilosomini) — подтриба (или триба) чешуекрылых из подсемейства медведиц семейства эребид.

Распространение 
Встречаются повсеместно, но центр видового разнообразия находится в тропической Азии и в Африке.

Классификация 
Классификация и объём группы остаются предметом широкой дискуссии. Группа родов-спилосомин (Spilosoma group) считается или частью подтрибы Arctiina s. l. (например, Ferguson, 1985), или в виде отдельной трибы Spilosomini, или в качестве подтрибы Spilosomina (например, Schmidt, 2007; Vincent & Laguerre, 2014). Другие авторы (Zaspel et al., 2014) не отделяют Spilosomina отдельно от Arctiina. Филогенетический анализ с большой выборкой представителей Arctiina показал (Rönkä et al., 2016), что группа родов-спилосомин выступают в качестве хорошо оформленной монофилетической группы. Что подтверждает предварительные результаты работы Schmidt (2007) и учитывая общий признак — многие виды в этой группе обладают светлой окраской крыльев, тогда как большинство медведиц других подтриб и триб имеют яркие оранжево-красно-коричневые крылья. Однако авторы филогенетической работы (Rönkä et al., 2016) предпочли сохранить роды спилосомин в составе подтрибы Arctiina s. l. до привлечения дополнительного материала.

В таксон включают следующие роды бабочек:

 Aethalida (Walker, 1865)
 Alexicles Grote, 1883
 Allanwatsonia Ferguson, 1985
 Aloa Walker, 1855
 Alphaea Walker, 1855
 Amsacta Walker, 1855
 Amsactoides Matsumura, 1927
 Andala Walker, 1855
 Areas Walker, 1855
 Argyarctia Koda, 1988
 Artimelia Rambur, 1866
 Bucaea Walker, 1866
 Canarctia Dubatolov, 1990
 Carbisa Moore, 1879
 Chionarctia Kôda, 1988
 Cladarctia Koda, 1988
 Creatonotos (Hübner, 1819)
 Defreinarctia Dubatolov & Kishida, 2005
 Diaphora Stephens, 1827
 Eospilarctia Kôda, 1988
 Estigmene (Hübner, 1820)
 Eudiaphora Dubatolov, 1990
 Fangarctia Dubatolov, 2003
 Hyarias Swinhoe, 1892
 Hyphantria Harris, 1841
 Juxtarctia Kirti & Kaleka 2002
 Leichosila B.C. Schmidt, 2009
 Lemyra Walker, 1856
 Lithosarctia Daniel, 1954
 Maurica de Freina & Witt, 1984
 Metacrias Meyrick, 1887
 Murzinowatsonia Dubatolov, 2003
 Nannoarctia Koda, 1988
 Nebrarctia Watson, 1980
 Nicetosoma de Vos, 2011
 Ocnogyna Lederer, 1853
 Olepa Watson, 1980
 Orhantarctia Dubatolov & Kishida, 2005
 Pangora Moore, 1879
 Paralacydes Aurivillius, 1899
 Paraspilarctia Koda, 1988
 Phaos Walker, 1855
 Phragmatobia Stephens, 1828
 Pyrrharctia Packard, 1864
 Rajendra Moore, 1879
 Rhodareas Kirby, 1892
 Satara (Walker, 1865)
 Seydelia Kiriakoff, 1952
 Sinowatsonia Dubatolov, 1996
 Spilosoma Curtis, 1825
 Tajigyna Dubatolov, 1990
 Tatargina Butler, 1877
 Watsonarctia de Freina & Witt, 1984

Примечания

Ссылки 
 Рода на странице ftp.fi.xemacs.org.

Медведицы